Памятник детям — подневольным донорам — скульптурная композиция, посвящённая детям оккупированной в ходе Великой Отечественной войны Макеевки, которые не по своей воле стали донорами крови для раненых немецких солдат. Расположенный на территории кладбища в Кировском районе города Макеевки Донецкой области Украины монумент является памятным комплексом детям-донорам, пострадавшим от нацизма. В Баларуси в 2007 году открыт мемориальный комплекс «Детям, погибшим в Великой Отечественной войне», посвященный детям-донорам.

История 
В феврале 1942 года во время оккупации города Макеевки гитлеровцы соорудили детский концлагерь, официально назвав его приютом «Призрение». В здании детского дома они собрали большую группу детей — около шести сотен, у которых забирали кровь для своих раненых.

В сентябре 1943 года город был освобождён от фашистов. Тогда и всплыло материальное подтверждение слов очевидцев о зверствах гитлеровцев над детьми: в одном из микрорайонов обнаружили захоронение, из которого извлекли более 300 детских тел. По результатам вскрытия, причиной смертей послужили инфекционные заболевания и максимальное истощение юных организмов.

По словам выживших свидетелей преступления, кто-то сдавал кровь по нескольку раз, некоторые малыши уходили из жизни после первой же процедуры. Почти все они были убиты за одну неделю: самому старшему донору было двенадцать лет, а младшему — лишь шесть месяцев. Точное количество жертв неизвестно.

Памятник

История создания 
Инициатива создать памятник погибшим детям-донорам принадлежит председателю Макеевской городской организации Украинского союза узников-жертв нацизма Ларисе Симоновой. Открытие комплекса, средства на возведение которого собирались неравнодушными гражданами и общественными организациями, состоялось 12 октября 2006 года.

Описание 
Памятник установлен на месте захоронения детей. Он представляет собой три стелы, выполненные из чёрного гранита. В верхней части средней стелы изображены два маленьких ангелочка, поддерживающих в своих руках христианский крест. В середине — несколько стихотворных строк Ады Родиной, пережившей в детстве концлагерь «Алитус», а ниже — надпись:

В нижней части центральной стелы изображены две розы, обмотанные колючей проволокой.

На двух боковых стелах увековечены имена 120 из 300 детей, ставших жертвами нацизма — остальные остаются неизвестными.

Примечания 

Детям — подневольным донорам
Детям — подневольным донорам